Classe Foca peut désigner trois classes distinctes de sous-marins, de conception très différente mais ayant pour point commun de compter chacune trois unités :
 La classe Foca était la première classe de sous-marins de la marine brésilienne.
 La classe Foca était une classe de trois sous-marins d'attaque conventionnels, fabriqués à l’arsenal de La Spezia en Italie pour la marine portugaise à la fin des années 1910.
 La classe Foca est une classe de trois sous-marins mouilleurs de mines, construits par le chantier naval Cantieri navali Tosi di Taranto à Tarente pour la Regia Marina (Marine royale italienne à la fin des années 1930.